Louis Napoléon Bonaparte kan syfta på:

 Napoleon III
 Napoleon IV
 Napoleon VI